Szwajcaria:
 Poschiavo – gmina w kantonie Gryzonia, w regionie Bernina
 Poschiavo – stacja kolejowa w Poschiavo

Inne:
 Poschiavo – album Cecil Taylora

Zobacz też:
 Lago di Poschiavo
 Val Poschiavo